Беридзе () — грузинская фамилия.

На 2008 год самая распространённая в Грузии (19 765 носителей)

Известные носители 
 Беридзе, Абдул Алиевич (1923—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Беридзе, Автандил (род. 1955) — грузинский политик.
 Беридзе, Александр Лонгинович (1858—1917) — грузинский живописец и график.
 Беридзе, Арчил Михайлович (1922 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Беридзе, Асия Хусейновна (1931—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Беридзе, Борис Иосифович (1888—1916) — русский военный лётчик, штабс-капитан.
 
 Беридзе, Вукол Михаилович (1883—1963) — грузинский советский лингвист.
 Беридзе, Георгий (род. 1997) — грузинский футболист.
 Беридзе, Дмитрий Иосифович — Георгиевский кавалер; подполковник; 30 июня 1917.
 Беридзе, Рамиз Исмаилович (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Беридзе, Тенгиз Георгиевич (род. 1939) — академик АН Грузии.
 Беридзе, Хусеин Махмудович (1905—1981) — Герой Социалистического Труда.

Примечания